Dundee FC is een Schotse voetbalclub uit Dundee. De club ontstond in 1893 door een fusie tussen Our Boys en East End. De club is aartsrivaal van Dundee United dat zijn stadion enkele tientallen meters verder heeft liggen.

De club werd landskampioen in 1962 en versloeg in de Europacup I clubs als 1. FC Koln, Sporting Portugal en RSC Anderlecht alvorens in de halve finale te verliezen van AC Milan.

Daarna pendelde Dundee FC enkele malen tussen de hoogste en de een-na-hoogste klasse. Na de degradatie in 2005 ging de club in 2010 zelfs failliet. Ondanks een straf van 25 punten wist Dundee zich te handhaven op het tweede niveau. In juli 2012 promoveerde Dundee FC weer naar de Scottish Premier League zonder te spelen. Het werd aangewezen als vervanger van het failliet verklaarde Rangers. De recordkampioen werd terug gezet naar de Scottish Third Division.
De selectie was echter niet op het benodigde niveau en het seizoen 2012-2013 in de Premier League verliep slecht, Dundee degradeerde direct weer. Het daaropvolgende seizoen 2013-2014 promoveerde Dundee als kampioen van de Scottish Championship echter weer naar het hoogste niveau. In 2019 volgde opnieuw degradatie waarna de club zich ontwikkelde als een "heen en weer-club" tussen het eerste en tweede niveau in Schotland.

Erelijst 
 Scottish Premier League
 Winnaar (1): 1961/62
 Scottish Football League First Division/Scottish Championship
 Winnaar (5): 1946/47, 1978/79, 1991/92, 1997/98, 2013/14
 Scottish Cup
 Winnaar (1): 1910
 Runner-up (4): 1925, 1952, 1964, 2003
 Scottish League Cup
 Winnaar (3): 1952, 1953, 1974
 Runner-up (3): 1968, 1981, 1996
 Scottish League Challenge Cup
 Winnaar (2): 1990, 2009
 Runner-up (1): 1994

Eindklasseringen 

|}

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|- 
| 1998–1999 || 5 || 10 || Premier League || 36 || 13 || 7 || 16 || 36–56 || 46 || 7.178
|- 
| 1999–2000 || 7 || 10 || Premier League || 36 || 12 || 5 || 19 || 45–64 || 41 || 6.916
|-
| 2008–2009 || 4 || 10 || Division One || 36 || 13 || 11 || 12 || 33–32 || 50 || 3.955
|-
| 2009–2010 || 2 || 10 || Division One || 36 || 16 || 13 || 7 || 48–34 || 61 || 4.759
|-
| 2010–2011 || 6 || 10 || Division One || 36 || 19 || 12 || 5 || 54–34 || 44|| 4.728
|-
| 2011–2012 || 2 || 10 || Division One || 36 || 15 || 10 || 11 || 53–43 || 55|| 4.224
|-
| 2012–2013 || bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Premier League || 38 || 7 || 9 || 22 || 28–66 || 30 || 5.958
|-
| 2013–2014 || bgcolor="#00FF00"|1 || 10 || Championship || 36 || 21 || 6 || 9 || 54–26 || 69 || 4.738
|-
| 2014–2015 || 6 || 12 || Premiership || 38 || 11 || 12 || 15 || 46–57 || 45 || 6.966
|- 
| 2015–2016 || 8 || 12 || Premiership || 38 || 11 || 15 || 12 || 53–57 || 48 || 6.122
|-
| 2016–2017 || 10 || 12 || Premiership || 38 || 10 || 7 || 21 || 38–62 || 37 ||  6.410
|-
| 2017–2018 || 9 || 12 || Premiership || 38 || 11 || 6 || 21 || 36–57 || 39 ||  6.623
|-
| 2018-2019 ||bgcolor="#FA8072"|12 || 12 ||Premiership || 38 || 5 || 6 || 27 || 31-78 || 21 ||6.025
|-
| 2019-2020 ||3 || 10 ||Championship || 27 || 11 || 8 || 8 || 32-31 || 41 ||5.277
|-
| 2020-2021 ||23 || 10 ||Championship || 27 || 12 || 9 || 6 || 49-40 || 45 ||0
|-
|}

 Dundee in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt Dundee FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1962/63
|Europacup I
|Q
|
|1. FC Köln
|8-5||8-1 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|Sporting Lissabon
|4-2||0-1 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|RSC Anderlecht
|6-2||4-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|AC Milan
|2-5||1-5 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1964/65
|Europacup II
|1R
|
|Bye
| || ||
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Zaragoza
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|AFC DWS
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|RFC de Liége
|7-2||3-1 (T)|| 4-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Bye
|
|-
|
|
|1/4
|
|FC Zürich
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Leeds United AFC
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|Akademisk BK
|5-2||4-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|1. FC Köln
|5-4||1-2 (U)|| 4-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AC Milan
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1973/74
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Twente
|3-7||1-3 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|RWD Molenbeek
|2-5||0-1 (U)|| 2-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2001
|Intertoto Cup
|1R
|
|Sartid Smederevo
|2-5||0-0 (T)|| 2-5 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|Q
|
|KS Vllaznia Shkodër
|6-0||2-0 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|Perugia Calcio
|1-3||1-2 (T)||0-1 (U)
|-
!colspan=9|Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 36.0|}

 Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

 Records 
 Aantal toeschouwers: 43 024 tegen Rangers FC in 1953
 Grootste overwinning: 10-2 tegen Queen of the South (1962), Alloa Athletic (1947) en Dunfermline (1947)
 Grootste nederlaag''': 0-11 tegen Celtic FC in 1895

Bekende (oud-)spelers 
 Claudio Caniggia
 Piotr Czachowski
 Dyron Daal
 Frank van Eijs
 Temoeri Ketsbaia
 Georgi Nemsadze
 Fabrizio Ravanelli
 Graham Rix
 Dušan Vrťo
 Lee Wilkie
 Randy Wolters
 Yordi Teijsse

Externe link 
 Officiële website

Schotse voetbalclub
Dundee